Zentralpost steht für
 Zentralpost Klaipėda (bis 1920 Hauptpost Memel)
Zentralpost Vilnius
Zentralpost Kaunas